VMA est un sigle pouvant faire référence à :
 Vitesse maximale aérobie
 Acide vanylmandélique (en anglais Vanillylmandelic acid)
 VMA, une agence artistique
 En aéronautique, VMA désigne une escadrille d'attaque au sol de l'United States Marine Corps.(Exemple : VMA-214)
 Video Music Awards
 Volley Mulhouse Alsace